Eslāmābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ghaẕanfarkhānī, ort, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 
 Eslāmābād-e Gharb (kommunhuvudort i Iran), Kermanshah, 
 Shahrestān-e Eslāmābād-e Gharb, kommun, Kermanshah, 
 Bīd Hel, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar